A 2001-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot 2001. június 15. és június 24. között rendezték meg a Budapesten. Az Eb-t Jugoszlávia nyerte, a magyar férfi vízilabda-válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat (az 1999-es Európa-bajnokság első négy helyezettje és a négy selejtező csoport első két helyezettje)  vett részt. 2 darab 6 csapatos csoportban körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportok első négy helyezettje jutott a negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A csoportkör ötödik helyezettjei a 9. helyért, a hatodikok a 11. helyért játszottak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es női vízilabda-Európa-bajnokság

F2001
Európa-bajnokság